De stad Marcianopolis, thans het Bulgaarse Devnja
Het titulaire bisdom Marcianopolis